Une massue peut signifier : 
 Massue, arme primitive ;
 Massue, un instrument de jonglerie ;
 Massue, un engin de gymnastique rythmique ;
 Massue, en zoologie, une masse osseuse au bout de la queue de certains dinosaures et mammifères.

Massue est également un nom propre. Il peut faire référence à :
 Louis Huet Massue (1828-1891), homme politique québécois.
 Massue, un contre-torpilleur français de la classe Claymore ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale.